Trottoir - Nederlandse term voor het Engelstalige Sidewalk

Muziek
 Sidewalk (Icehouse) - album van Icehouse
 Sidewalks (Matt and Kim) - album van Matt and Kim
 Sidewalks (single) - single van The Weeknd
 Sidewalk Records - Amerikaans platenlabel

Overig
 Sidewalk (tijdschrift) - Brits tijdschrift over skateboarding
 Sidewalk Film Festival - filmfestival in Alabama, Verenigde Staten